Mexiterpes är ett släkte av mångfotingar. Mexiterpes ingår i familjen Trichopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Mexiterpes